Mr. June (M. Juin) peut faire référence à:

 Mark Messier (né en 1961), hockeyeur canadien
 Michael Jordan (né en 1963), basketteur américain

Voir également
 Mr. May